Regierung Krag steht für folgende Regierungen Dänemarks:

 Regierung Krag I (1962 bis 1964)
 Regierung Krag II (1964 bis 1968)
 Regierung Krag III (1971/72)